Жо-Вилфрид Цонга је освојио турнир. У финалу је победио Давида Налбандијана резултатом 6:3, 4:6, 6:4.

Носиоци

  Рафаел Надал (четвртфинале)
  Роџер Федерер (четвртфинале)
  Новак Ђоковић (треће коло)
  Енди Мари (четвртфинале)
  Давид Ферер (друго коло)
  Николај Давиденко (полуфинале)
  Енди Родик (четвртфинале)
  Давид Налбандијан (финалиста)

<li>  Хуан Мартин дел Потро (треће коло)
<li>  Жил Симон (треће коло)
<li>  Џејмс Блејк (полуфинале)
<li>  Станислас Вавринка (друго коло)
<li>  Жо-Вилфрид Цонга (победник)
<li>  Ришар Гаске (одустао пре почетка турнира)
<li>  Фернандо Вердаско (треће коло)
<li>  Гаел Монфис ''(треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2008.
Париз мастерс — појединачно